

Acronimi 
 Bass Sultan Hengzt – rapper tedesco
 BSH Hausgeräte – azienda tedesca produttrice di elettrodomestici

Codici 
 BSH – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Brighton (Regno Unito)
 bsh – codice ISO 639-3 della lingua kati